Magazia se poate referi la:
Magazia, Bacău
Magazia, Neamț